Пьер Мань ():  (1806—1879) — французский юрист и политик.
  (1906—1980) — французский велогонщик.

Примечания